Katie – variante del nome proprio di persona femminile Kate
 Katie – personaggio della serie animata A tutto reality
 Katie – città in Oklahoma
 Katie – programma televisivo statunitense
 USS Katie – nave della United States Navy

Pagine correlate 
Katy